Deva har flere betydninger:

 Deva (hinduisme) − begrebet i hinduisme
 Deva, Rumænien − en by i Transsylvanien, Rumænien
 Deva Bandhumasena (1891–1944) − en thailandsk officer
 Deva Katta − en amerikansk filmproducent
 Deva Premal (1970-) − en tysk musiker
 Deva Raya II − kejser i Vijayanagara-emperiet (1424–1446)
 Deva − en indisk musiker (f. 1950)
 Mahadevi Varma − moderne indisk digter
 Mahadeva − buddhistisk leder fra c. 300 f.v.t.